Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 146001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 lutego 2000 do 14 sierpnia 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

146001-146100

146101-146200

146201-146300

146301-146400

146401-146500

146501-146600

146601-146700

146701-146800

146801-146900

146901-147000

Przypisy 

Lista planetoid 146001-147000